Timoulilt är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Azilal Province och regionen Tadla-Azilal, i den nordöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Timoulilt ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Timoulilt är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Timoulilt. Runt Timoulilt är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Béni Mellal,  km nordost om Timoulilt. I omgivningarna runt Timoulilt  

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tadla-Azilal